Хофи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хофи, Геза (1936—2002) — один из самых известных венгерских юмористов, актёр, артист кабаре.
 Хофи, Ицхак (1927—2014) — израильский военный и политический деятель, генерал-майор Армии обороны Израиля.
 См. также 
 Хоф